La Copa Africana de Clubes Campeones 1986 fue la vigésima segunda edición del torneo de clubes de fútbol más importante de África. Se disputó a lo largo de dicho año, culminando en la final por el campeonato, celebrado el día 21 de diciembre, en el Estadio Houphouët-Boigny de la ciudad de Abiyán. Contó con la participación de 32 equipos, de los cuales seis de ellos clasificaron mediante una eliminatoria previa. El equipo ganador del evento fue Zamalek de Egipto, tras vencer en penales por 4:2 a Africa Sports de Costa de Marfil, en una final a doble partido que acabó en el tiempo reglamentario con resultado 2:0 y 0:2. De esta forma, Zamalek obtuvo su segundo título en este evento.

Ronda Preliminar 

|}
1 Ksar abandonó el torneo. 
2 East End Lions abandonó el torneo.

Primera Ronda 

|}
1 UDIB abandonó el torneo. 
2 Maji Maji abandonó el torneo después del primer partido.

Segunda fase

Campeón

Referencias

Enlaces externos 
 Liga de Campeones de la AFC 1986 en RSSSF

1986
Fútbol en 1986
Zamalek Sporting Club